LEJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Schkeuditz, Leipzig / Halle, Germania